Pavlova - doce
 Oenopota pavlova

Pessoas 
 Anna Pavlova
 Anna Pavlova (ginasta)

Desambiguação